Ontario Liberal Party – Partito Liberale dell'Ontario, partito politico canadese
 Organizzazione per la Liberazione della Palestina
 Organizzazione Lotta di Popolo – gruppo nazi-maoista italiano attivo tra il 1968 e il 1973
 Our Lady Peace – gruppo musicale rock alternativo canadese
 OLP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Olympic Dam (Australia)
 Olp (villaggio) – minuscolo villaggio sui Pirenei, Spagna